Анна Голицына:
 
 Голицына, Анна Сергеевна (урождённая Всеволожская; 1779—1837) — писательница в духе пиетизма.